Balbina steht für:

 Balbina (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Balbina (Musikerin) (* 1983), eine deutsche Musikerin
 Balbina von Rom, eine christliche Märtyrin und Heilige des 2. Jahrhunderts
 Balbina-Stausee, einen Stausee in Brasilien
 Distrikt Balbina, Distrikt der Gemeinde Presidente Figueiredo in Amazonas